Кампо-де-Турия ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитеты 

Районы Валенсии